Brierley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Benjamin Brierley (1825-1896), auteur britannique
Benjamin Brierley (né en 1986), joueur de rugby allemand
David Brierley (1935-2008), acteur britannique
James Leonard Brierley Smith (1897-1968), ichtyologiste sud-africain
Justin W. Brierley (1905-1985), éducateur et avocat américain
Marjorie Brierley (1893-1984), pionnier de la psychanalyse britannique
Roger Brierley (1935-2005), acteur britannique
Ron Brierley (né en 1937), investisseur et commerçant néo-zélandais
Saroo Brierley (né en 1981), acteur australien d'origine indienne
Tom Brierley (1910-1989), joueur de cricket canadien 
Walter Brierley (1862-1926), architecte anglais

Toponyme

Brierley, ville du Yorkshire du Sud
Brierley, village du Gloucestershire
Brierley Hill, ville des Midlands de l'Ouest

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme